

Persone 
 Art Farmer – trombettista statunitense
 Bill Farmer – doppiatore statunitense
 Desmon Farmer – ex cestista statunitense
 Fannie Merritt Farmer – scrittrice di gastronomia statunitense
 Frances Farmer – attrice statunitense
 Mylène Farmer – cantautrice francese
 Mimsy Farmer – attrice, pittrice e scultrice statunitense
 Paul Farmer – antropologo e medico statunitense
 Philip José Farmer – scrittore e autore di fantascienza statunitense
 Tony Farmer – cestista statunitense

Altro 
 Farmer – località statunitense nel Dakota del Sud
 6271 Farmer – asteroide della fascia principale